Muzeum Geologiczne PAN (ul. Senacka 1-3)
 Muzeum Geologiczne UJ (ul. Oleandry 2A)
 Muzeum Geologiczne AGH (al. Mickiewicza 30)

Kraków